

Települések 
 Amerikai Egyesült Államok
 Bend (Dél-Dakota)
 Bend (Kalifornia)
 Bend (Missouri)
 Bend (Oregon)
 Bend (Texas)

Zene 
 Bend (8stops7-stúdióalbum)
 Bend (The Origin-stúdióalbum)

 Bend (dal) – Chet Faker 2015-ös dala